Анищик — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Анищик, Аркадий Аркадьевич (род. 1945) — художник стекла, академический живописец.
 Анищик, Виктор Михайлович (род. 1945) — белорусский физик.
 Анищик, Михаил Трофимович (1905—1973) — деятель революционного движения в Западной Белоруссии.